Владимир Константинович Фотеев () — советский государственный и политический деятель, первый секретарь Чечено-Ингушского обкома КПСС, депутат Верховного Совета РСФСР, народный депутат СССР, член Президиума Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС. Выпускник Московского авиационного технологического института. Окончил заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Биография 
По национальности русский. В 1958 году начал работать в Куйбышеве инженером-конструктором, а затем инженером-технологом. В 1963 году перешёл на партийную работу — стал инструктором Куйбышевского горкома партии, а позже — заместителем заведующего отделом. В 1969 году стал заместителем заведующего отделом Куйбышевского обкома КПСС. Последовательно занимал должности первого секретаря Железнодорожного райкома партии Куйбышева, заведующего отделом Куйбышевского обкома КПСС, инструктора отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС.

В 1971 году стал вторым секретарём Куйбышевского обкома КПСС и занимал эту должность до 1984 года. В 1984—1989 годах был первым секретарём Чечено-Ингушского обкома КПСС. После оставления должности стал депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва.

С июля 1987 года по октябрь 1989 года исполнял обязанности председателя Комиссии законодательных предположений Верховного Совета РСФСР, а с июня 1989 года по ноябрь 1991-го — председателя Комитета Верховного Совета СССР по вопросам гласности, прав и обращений граждан. В 1989—1992 годах был Народным депутатом СССР и членом Президиума Верховного Совета СССР. С января 1990 года по 1992 год был председателем Союзной контрольно-наблюдательной комиссии по Нагорно-Карабахской автономной области.

Был членом КПСС с 1961 по 1991 год. С марта 1986 года по июль 1990 год был членом ЦК КПСС.

Примечания

Ссылки 
 

Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Члены ЦК КПСС
Члены Президиума Верховного Совета СССР
Выпускники МАТИ
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Первые секретари Чечено-Ингушского обкома КПСС
Вторые секретари Куйбышевского обкома КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС